Иван Капитонов: Капитонов, Иван Алексеевич (род. 1979)  — российский кинопродюсер, сценарист.
 Капитонов, Иван Васильевич (1915—2002) — советский партийный деятель.